Cape Wrath – przylądek w Szkocji
 Cape Wrath – serial
 Cape Wrath – album muzyczny